Ripple – kryptowaluta i protokół transakcji
 Ripple – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Ripple – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)